Jana Tichá (nascuda el 1965) és una astrònoma i descobridora de planetes menors txeca. Va estudiar a la Universitat d'Economiques de Praga i es va graduar el 1987. l'any 1992 va ser seleccionada a directora del Kleť Observatori.

Es va especialitzar en descobertes d'asteroides i cometes especialment objectes propers a la Terra (NEOs, de l'anglès «Near-Earth objects»). El Centre de Planetes Menor l'atorga el descobriment de 104 planetes menors en l'etapa 1995–2003. És presidenta del Comitè de Convencions sobre nomenclatura astronòmica de la UAI (CSBN), el qual és el responsable d'aprovar noms d'asteroides. Treballa juntament amb el seu marit Miloš Tichý a Kleť.

El 3 de maig de 1996 l'asteroide 5757 Tichá va ser anomenat en el seu honor (M.P.C. 27128 ), i ella va anomenar la seva descoberta, l'asteroide de cinturó principal 8307 Peltan, en referència a diversos membres de la seva família.

Llista de planetes menors descoberts

Referències

Enllaços externs 
 Lloc web del personal de l'Observatori Kleť

Astrònoms txecs
Persones de České Budějovice
Alumnes de la Universitat d'Economia de Praga
Naixements del 1965